Кати Бейтс () е американска театрална и кино актриса, носителка на Оскар и Златен глобус.

Биография 
Дебютира в киното през 1971 г., от 1973 г. участва в театрални и телевизионни постановки, както и в шоу програми на Бродуей. Някои от по-значимите роли, изиграни от нея, са в „Титаник“, „Пържени зелени домати“ и „Семейство хищници“.

Филмография

Кино

Източници

Външни препратки 

 
 
 Благой Д. Иванов, Корона от кръв („Мизъри“ е на 3 място в класацията), 30 август 2007

Американски актриси
Театрални актьори и актриси
Американски озвучаващи актриси
Носители на „Оскар“
Носители на Златен глобус
Носители на награда Еми
Носители на праймтайм награди „Еми“
Родени в Мемфис